Amerikai Egyesült Államok
Vigo megye, megye az Amerikai Egyesült Államok Indiana államában

 Olaszország
Vigo di Cadore, település Olaszországban, Veneto régióban, Belluno megyében
Vigo di Fassa, település Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trento megyében
Vigo Rendena, település Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trento megyében

 Spanyolország
Vigo, város Spanyolország Galicia tartományában
Vigo, járás Spanyolország Galicia tartományában